Centrum powiadamiania ratunkowego – jednolity system, który obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane pod numery alarmowe
 Ciąg pieszo-rowerowy – wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszo-rowerowego
 Cardiopulmonary resuscitation – zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia
 Canadian Pacific Railway – linia kolejowa łącząca Montreal z Vancouver